Корал Кемадо има више значења:

 Корал Кемадо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Корал Кемадо (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Корал Кемадо (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Корал Кемадо (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Корал Кемадо (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Корал Кемадо (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику